Fortalezense – abitanti di Fortaleza de Minas
Fortalezense – abitanti di Fortaleza dos Nogueiras
Fortalezense – abitanti di Fortaleza dos Valos
Fortalezense – abitanti di Fortaleza